«Тор: Легенда викингов» () — полнометражный компьютерный анимационный фильм 2011 года, режиссёров Оускара Йоунассона, Тоби Генкеля и Гуннара Карлссона. Премьера прошла 14 октября 2011 года в Исландии, в России — 22 марта 2012 года.

Сюжет 
Самоуверенный подросток, в арсенале которого находятся магическое оружие, присоединяется к борьбе против злой королевы и её армии великанов.

Роли озвучивали

Русский дубляж

См. также 
 Вальхалла (мультфильм)

Ссылки 
 

Мультфильмы 2011 года
Мультфильмы Исландии
Мультфильмы Германии в жанре фэнтези
Мультфильмы Ирландии в жанре фэнтези
Полнометражные мультфильмы Германии
Компьютерные анимационные фильмы Германии
Мультфильмы о Торе
Экранизации сюжетов германо-скандинавской мифологии
Мультфильмы Тоби Генкеля
Фильмы Германии 2011 года
2011 год в Ирландии
Фильмы Исландии 2011 года